DGKS steht als Abkürzung für:
 österreichische Berufsbezeichnung für „diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester“, siehe Krankenpflegediplom
 Deutsche Gesellschaft für keltische Studien (1936–1945)
 Deutsche Gesellschaft für Kulturgüterschutz, Sitz in Berlin (ab 1993)

Abkürzung